Каракорум или Каракорам се може односити на:

 Каракорумске планине (Каракорамске планине), планински венац између пакистанског дела Кашмира и Кине
 Каракорум (град), средњовековни град Монголског царства
 Каракорум (област), историјска област у појасу око Аралског језера
 , француски филм из 1937.